Groetzki ist der Familienname folgender Personen:

 Cathrin Groetzki (* 1992), deutsche Handballspielerin
 Patrick Groetzki (* 1989), deutscher Handballspieler